Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die JPMorgan Chase Open 2004 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel und 4 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 17. bis 19. Juli 2004 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Carson (Kalifornien)